Sebastià Badia i Cerdà (1916-2009), pintor i escultor català
 Sebastià Badia i Gibert (1824-1888), polític català, alcalde de Badalona.